R107 oder R 107 steht für:
 Reichsstraße 107, siehe Bundesstraße 107
 Route 107 (Québec), kanadische Nationalstraße
 Roadster der Mercedes-Benz Baureihe 107
 UN Regelung für Busse, siehe ECE-Regelungen #Verzeichnis der UN-Regelungen (früher ECE-Regelungen)

R-107 steht für:
 R-107, sowjetisches Tornisterfunkgerät